est un terme anglais signifiant « maison hantée ».

 peut également faire référence à :

 , nom porté par plusieurs films, dont :
 , film américain réalisé par William C. de Mille et sorti en 1917 ;
 , film sud-coréen réalisé par Kim Sang-jin et sorti en 2004 ;
 , film américain réalisé par Rich Ragsdale et sorti en 2017.
 , un jeu vidéo de Sega sorti en 1986 sur  ;
 , une société de production de films américaine ;
 , nom des versions anglaises, allemande et néerlandaise de La Maison du cauchemar, film italo-américain réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1988 et dont le titre des versions hispaniques et portugaises commence par .

Notes et références